Jaya Vira o Jayawira fou rei de Uda Rata o Senkadagala (Kandy) del 1511 al 1551
 Jayawira Bandara conegut com el Perumal, fou rei de Sitawaka (1593-1594)